Bedrijf
 Delcourt, Franse uitgeverij

Personen met de achternaam Delcourt
 Andrée Delcourt-Pêtre, Belgisch politica
 Guillaume Delcourt, Belgisch zeevaarder en ingenieur
 Marie Delcourt, Belgisch klassiek filologe, historica, hoogleraar en feministe